

Codici 
 FLK – codice ISO 3166-1 alpha-3 delle Isole Falkland

Musica 
 FLK – gruppo musicale etno-rock italiano